Wolfram est un nom allemand.

Chimie 
 L'élément chimique tungstène (symbole W) est parfois appelé Wolfram.

Médecine 
 En médecine, le syndrome de Wolfram est le nom d'un syndrome rare, appartenant au groupe des maladies dites orphelines, qui associe un diabète de type I, un diabète insipide, un trouble grave de la vision (atrophie optique) et des troubles neurologiques.

Patronymes 
 , commandant du sous-marin allemand U-864 ;
 Stephen Wolfram, mathématicien britannique qui a fondé :
 Wolfram Research, principalement connue pour son logiciel de calcul formel Mathematica et son moteur de recherche WolframAlpha ;
 Herwig Wolfram, né en 1934, un historien autrichien.

Prénoms 
 Wolfram von Eschenbach (1170-1220, dates approximatives) est un poète allemand du  ;
 Wolfram von Richthofen (1895-1945) est un officier allemand qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, la guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale, dans l'infanterie puis dans l'armée de l'air allemande.